Белоглазово — название населённых пунктов в России:
 
 Белоглазово — село в Шипуновском районе Алтайского края.
 Белоглазово — деревня в Кологривском районе Костромской области.
 Белоглазово — исчезнувшее село в Сакском районе Крыма.
 Белоглазово — село в Городецком районе Нижегородской области.
 Белоглазово — деревня в городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Белоглазово — село в Тюкалинском районе Омской области.
 Белоглазово — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Белоглазово — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Белоглазово — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Белоглазово — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Белоглазово — деревня в Любимском районе Ярославской области.